Königlich ist der Name folgender Werke:

 Königlich (Album), Album von Marie Wegener
 Königlich (Lied), Lied von Marie Wegener